Кліткови́на (у вузькому значенні) — целюлоза, найпоширеніший в природі полісахарид (полівуглевод), що складає основну частину оболонок рослинних клітин.

 Рослинна клітковина — джерело харчових волокон; залишки рослинних клітин, їстівні частини рослин або аналогічні вуглеводи, які здатні протистояти гідролізу, здійснюваному травними ферментами людини, тобто стійкі до процесу травлення й адсорбції в тонкому кишечнику людини, і які повністю або частково ферментуються мікрофлорою в товстому кишечнику.
 див. також: Сира клітковина
 Жирова клітковина — в'яла, багата жиром сполучна тканина.
 Підшкірна тканина

Примітки

Посилання 
 КЛІТКОВИНА  //Фармацевтична енциклопедія
 КЛІТКОВИНА  //ЕСУ